Il distretto di Žangeldí (in kazako: Жангелді ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Torǧaj.

Collegamenti esterni 
 

Žangeldí